Palazzo Pucci a Firenze
 Palazzo Pucci (Amendolara)
 Palazzo Pucci di Ottavio, sede storica della Cassa di Risparmio di Firenze